

Ascendenza

Altri progetti 

Costantino di Vladimir
Costantino di Vladimir